

Cinema 
Generation – sezione dell'Internationale Filmfestspiele Berlin
Noi due a Manhattan (Generation) – film del 1969 diretto da George Schaefer
Generation – film per la televisione del 1985 diretto da Michael Tuchner

Musica 
Generation – gruppo musicale rock filippino
Generation – album degli Anarchic System del 1975
Generation – album degli Audio Bullys del 2005
Generation – album di Dexter Gordon del 1972
Generation – album di Hal Russell e NRG Ensemble del 1982
Generation – singolo degli anarchic 1975
Generation – singolo di Marco Masini del 2003 (dall'album ...il mio cammino)

Televisione 
Generation – quiz televisivo svizzero 
Generation – serie televisiva canadese del 1965
Generation – serie televisiva statunitense del 2021

Pagine correlate 
Generations